Понтарьон:

 Понтарьон — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Понтарьон — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен.